Giovanni Spinelli is de naam van enkele Italiaanse personen van het adellijke huis Spinelli.

Giovanni Spinelli (diplomaat), Italiaans edelman en diplomaat, gestorven in 1552
Giovanni Spinelli (schilder), Italiaans schilder, gestorven in 1647
Giovanni Spinelli (aartsbisschop), Italiaans aartsbisschop, gestorven in 1770